Па́мятник ве́жливым лю́дям — памятник в центре города Симферополя в сквере Республики. Посвящён военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации, так называемым «вежливым людям», принимавшим участие в присоединении Крыма к России в феврале-марте 2014 года после смены власти на Украине. Открыт 11 июня 2016 года.

История сооружения 

Идея увековечить присоединение Крыма Российской Федерацией зародилась в июне 2015 года и начала воплощаться в период празднования второй годовщины события. Администрация города Симферополя в целях сохранения исторической памяти как для столицы Крыма, так и для всей республики Крым, с учётом многочисленных обращений граждан Республики Крым и депутатов всех уровней, приняла решение об увековечении на территории муниципального образования солдат и офицеров российской армии.

Памятник создавался на добровольные пожертвования жителей России, которые собрали около 5 млн рублей. Автором проекта и скульптором памятника стал заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова народный художник России Салават Щербаков.

Прототипом военнослужащего являлся реальный участник событий февраля 2014 года, а для фигуры девочки позировала молодая российская спортсменка. Монумент было решено установить в сквере Республики, разбитом в 2013 году на месте снесённой бывшей гостиницы Астория, у здания крымского парламента, охраняемого «вежливыми людьми», в котором 27 февраля 2014 года принимались решения по проведению крымского референдума.

Открытие памятника 
Памятник был открыт 11 июня 2016 года при участии главы республики Крым Сергея Аксёнова и представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева. На церемонии открытия присутствовали сотни крымчан и гостей Крыма. В торжественной церемонии открытия также участвовали рота почётного караула Черноморского флота, духовенство, крымские активисты, участвовавшие в блокировании украинских объектов во время смены власти, военнослужащие.

Описание памятника 

Памятник представляет собой расположенную в пешеходной части сквера Республики композицию из трёх бронзовых фигур: военнослужащего, маленькой девочки и кота. Высота памятника достигает 2,5 м, а вес фигур больше тонны. Взгляд военнослужащего направлен на маленькую девочку, протягивающую ему букет цветов, а в ногах солдата трётся кот, который олицетворяет собой мирную жизнь, а также напоминает о популярном меме с котом и военнослужащим времен Крымской весны. В непосредственной близости к скульптурной группе располагается гранитная табличка с надписью «Вежливым людям от благодарных жителей Крыма. 27.02.2014».

Примечания 

вежливым людям
Присоединение Крыма к Российской Федерации в культуре и искусстве
Здания и сооружения, построенные в 2016 году в России
Вежливые люди
2016 год в Крыму
Центральный район (Симферополь)
Скульптуры Салавата Щербакова
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании